Республиканский университет (, UdeLaR) — старейший государственный университет Уругвая, основанный в 1849 году.

История 

Впервые попытка основать университет в Уругвае была сделана 11 июня 1833 года, когда по инициативе ученого и сенатора Дамасо Антонио Ларраньяга был принят закон об учреждении университета. Предусматривалось создание девяти факультетов. К 1836 году были сформированы факультеты латыни, философии, математики, богословия и права.

27 мая 1838 года президент Уругвая Мануэль Орибе подписал указ об образовании Большого Республиканского университета.  Указ не имел заметных последствий из-за общей политической нестабильности в Уругвае в то время.

Структура 

На сегодняшний день в составе университета действуют следующие факультеты:
 Факультет агрономии
 Факультет архитектуры
 Факультет химии
 Факультет экономических наук
 Факультет инженерного дела
 Факультет педагогических наук
 Факультет юриспруденции
 Факультет медицины
 Факультет сестринского дела
 Факультет стоматологии
 Факультет психологии
 Факультет естественных наук
 Факультет общественных наук
 Факультет ветеринарной медицины

Также к университету относятся:
 Школа управления
 Школа библиотековедения
 Школа стоматологических технологий
 Школа медицинских технологий
 Школа диетологии
 Школа акушерства
 Школа медиатехнологий
 Школа музыки
 Центр коммуникационных наук
 Центр дизайна
 Институт изящных искусств
 Институт физических наук
 Университетский клинический госпиталь

Известные выпускники 
  Хуан Педро Аместой — дипломат, руководитель Центрального банка Уругвая.
 Альфео Брум — вице-президент Уругвая в 1947-1952 годах.
 Агирре Рамирес, Гонсало — вице-президент Уругвая (1990-1995).
 Васкес, Табаре — президент Уругвая в 2005-2010 годах и с 2015 года.
 Альберто Гуани  — вице-президент Уругвая (1943-1947).
 Демичели, Альберто — президент Уругвая в 1976 году.
 Лакалье де Эррера, Луис Альберто — президент Уругвая в 1990-1995 годах.
 Лоренцо и Лосада, Алехандро — дипломат Уругвая.
 Тариго, Энрике — вице-президент Уругвая (1985-1990).
 Хорхе Батлье Ибаньес — президент Уругвая в 2000-2005 годах.
 Сезар Шарлон — вице-президент Уругвая (1938-1943).

Примечания

Ссылки 

 Сайт университета 

1849 год в Уругвае
Высшие учебные заведения Уругвая
Университеты Южной Америки
Организации Монтевидео